Stuguvattnet kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stor-Stuguvattnet, sjö i Strömsunds kommun,  (27,3 ha)
Stuguvattnet (Fjällsjö socken, Ångermanland), sjö i Strömsunds kommun,  (36,4 ha)
Stuguvattnet (Junsele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (15 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn